Monumento a Giuseppe Mazzini – Brescia
 Monumento a Giuseppe Mazzini – Firenze
 Monumento a Giuseppe Mazzini – Milano
 Monumento a Giuseppe Mazzini – Roma